Лос Гвасимос има више значења:

 Лос Гвасимос (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Гвасимос (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику